Verreau ist der Familienname folgender Personen:

 Hospice-Anthelme Verreau (1828–1901), kanadischer Priester und Historiker
 Mélissa Verreault (geb. 1983), kanadische Schriftstellerin und Journalistin
 Pamphile-Gaspard Verreault (1832–1906), kanadischer Farmer, Notar und Politiker, Mitglied der Nationalversammlung von Québec
 Richard Verreau (1926–2005), kanadischer Opernsänger (Tenor)